Saxius est la traduction en latin de divers patronymes, dont ceux de :
Giuseppe Antonio Sassi (1675-1751), un savant italien. 
Christoph Saxe (1714-1806), un historien allemand.